Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Montevideo 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Santiago Ventura che ha battuto in finale Marcel Granollers 4-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Roitman (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (secondo turno)
 Luis Horna (secondo turno)

 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Diego Hartfield (primo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Montevideo 2007